Chrystian Ludwik I (1623–1692) – książę Meklemburgii-Schwerin
 Chrystian Ludwik (1625–1665) – książę brunszwicko-lüneburski na Hanowerze i Celle
 Chrystian Ludwik II (1683–1756) – książę Meklemburgii-Schwerin